Goodyear liga 2002./03. je bilo drugo izdanje Jadranske lige. Sudjelovalo je 12 klubova iz pet država, a prvakom je postao Zadar.

Sudionici 
  Borac Nektar, Banja Luka
  Bosna Asa, Sarajevo
  FEAL Široki, Široki Brijeg
  Split Croatia osiguranje, Split
  Zadar, Zadar
  Cibona VIP, Zagreb
  Zagreb, Zagreb
  Maccabi, Tel Aviv
  Pivovarna Laško, Laško
  Union Olimpija, Ljubljana
  Krka, Novo Mesto
  Crvena zvezda, Beograd

Rezultati

Ljestvica 

* utakmica između Crvene zvezde i Maccabia koja se trebala odigrati 15. ožujka 2003., nije odigrana radi nestabilne političke situacije u Srbiji i Crnoj Gori uzrokovane ubojstvom Zorana Đinđića. Kako je Maccabi naknadno odbio igrati utakmicu, pobjeda je dodijeljena Crvenoj zvezdi.

Doigravanje 
Final four igran u Ljubljani 3. i 5. travnja 2003.

Izvori 
 ABA liga, arhiv sezona
 kosarka.org, statistički centar 
 sport.hrt.hr, wayback arhiva Goodyear liga 2002./03.

2002-03